Ольга Підвисоцька (1898, м. Чортків — 1937) — українська військова та громадська діячка, учасниця національно-визвольних змагань.

Життєпис 
Навчалася в учительській семінарії. Діяльна в «Просвіті» та інших українських товариствах.

Від 1915 — у Легіоні УСС, згодом — у Коші УСС.

Одна з небагатьох дівчат-стрільчинь — учасниць боїв із російськими військами 1915—1916 р. Брала участь у боях УГА 1918—1920 р. У травні 1919 року шість польських дивізій під командуванням Юзефа Галлера почали наступ по всій лінії фронту. Бригада відступила до Самбора і прийняла бій біля села Гашани.

Сотник Осип Станімір у книжці "Моя участь у визвольних змаганнях" згадував:

Після Визвольних змагань повірила більшовицькій агітації та разом із чоловіком Миколою Малицьким, також колишнім усусом, переїхала до радянської України. У 1937 році була страчена.

Література 
 Х. Весна. Підвисоцька Ольга //

Примітки

Посилання 
 Героїні-жінки України

Українські жінки-військовики
Хорунжі УГА
Вояки Легіону УСС
Уродженці Чорткова
Репресовані в СРСР
Страчені жінки
Учасниці воєн